El estadio es parte de uno de los más grandes complejos deportivos cuál incluye el Kumagaya Athletic Stadium,, un estadio de atletismo más pequeño y una arena multiusos. El complejo está localizado en el Kumagaya Park.

Usos 
Es el estadio principal para rugby en el Saitama Prefectura, y sirve como el estadio para localía del Panasonic Wild Knights en la Top League, también utilizado para juegos de Liga Universitaria y a veces también para otros juegos de Liga Superiores.

El estadio ha sido seleccionado cuando uno de las sedes para el Mundial de Rugby del 2019  (Japón) cuál será el primero realizado en Asia. 6,000 asientos provisionales serán añadidos para aumentar la capacidad de estadio.

Galeria

Referencias

Enlaces externos 

 日本ラグビーフットボール協会（JRFU）- rugby-japan.jp
 LIGA SUPERIOR SITIO OFICIAL
 rugby.or.jp PDF
 2019-all-for-japan-team.jp

Estadios de rugby de Japón
Deporte en Saitama
Estadios de la Copa del Mundo de Rugby 2019